Als Meister mit der Heuschrecke werden in der Kunstgeschichte folgende namentlich nicht bekannten Künstler bezeichnet:

 Meister mit der Heuschrecke (Büchsenschäfter), ein Schnitzer des 16. Jahrhunderts von reich verzierten Waffenkolben
 Meister mit der Heuschrecke (Kupferstecher), ein in der Dürerzeit vermuteter Kupferstecher, dessen Werke aber als von Dürer selbst identifiziert werden konnten